Цибулька; Цибулка

 Альфонс Цибулка (1842—1894) — австро-угорський композитор та диригент словацького походження.
 Ганс Цибулька (1920—2004) — німецький письменник, поет, казкар та мемуарист.
 Іван Цибулька (1880—1943) — чеський віолончеліст і музичний педагог.
 Ісайяш Цибулька (1533—1582) — чеський священник громади чесько-моравських братів.
 Миколай Цибулька (1380—1456) — литовський дипломат.
 Франц Цибулка (1946—2016) — австрійський композитор.

 Прага-Цибулка — залізнична станція.

Див. також 
 Цибулько